Гађешти има више значења:

 Гађешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Гађешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Гађешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији